Ladário Teixeira (Uberlândia, 10 de setembro de 1895 — Belo Horizonte, 3 de agosto de 1964) foi um saxofonista de música popular brasileira.

Saxofonistas de Minas Gerais
Instrumentistas de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Uberlândia